Rajbari, ville du Bangladesh
 Rajbari (district), district du Bangladesh
 Rajbari Sadar,  upazila du Bangladesh